Хокке́йный клуб «Дина́мо» (Балаши́ха) — российская спортивная команда по хоккею с шайбой, созданная в 2010 году как «Динамо» (Тверская область). Являлся фарм-клубом ХК «Динамо» (Москва).

История 
Выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В сезоне 2010/2011 годов проводил домашние матчи в Твери в СК «Юбилейный», с 2011 года выступал в Балашихе в ледовом дворце «Балашиха-Арена».

В сезоне 2016/2017 команда выиграла Кубок Братину.

В связи с финансовыми проблемами клуб прекратил существование.

Главные тренеры команды 
 Антипов Анатолий Александрович (2010 — 6 декабря 2010)
 Савченков Александр Александрович (6 декабря 2010 — 4 октября 2013)
 Антипов Анатолий Александрович (4 октября 2013 — 8 июля 2015)
 Орешкин Сергей Юрьевич (8 июля 2015 — 29 декабря 2015)
 Антипов Анатолий Александрович (29 декабря 2015—2017)

Достижения 
  Серебро Кубка Дизеля 2010
  Бронза Кубка Дизеля 2011
  Первое место турнира на приз губернатора Тверской области 2012
  Обладатель Кубка Братины в сезоне 2016/2017

Выступления в ВХЛ

Клубные рекорды по сезонам 
2010/11. Регулярный чемпионат:

Лучшие игроки команды: вратарь — Желобнюк Вадим за 29 игр 3.27 (коэффициент надежности) 1615:54 (время на площадке); защитник — Антоновский Илья за 52 игры 21 очко (6+15) 91 (бросок по воротам); нападающий — Коротков Владимир за 56 игр 41 очко (13+28) 95 (бросков по воротам).

2011/12. Регулярный чемпионат:

Лучшие игроки команды: вратарь — Волошин Дмитрий за 37 игр 2094:58 (время на площадке); защитник — Антоновский Илья за 28 игр 18 очков (11+7) 20:58 (время на площадке); нападающий — Сопин Алексей за 53 игры 34 очка (17+17) 17:45 (время на площадке).

2012/13. Регулярный чемпионат:

Лучшие игроки команды: вратарь — Волошин Дмитрий за 38 игр 2213:26 (время на площадке); защитник — Швалев Алексей за 52 игры 16 очков (4+12) 19:40 (время на площадке); нападающий — Александр Шибаев за 51 игру 61 очко (14+47) 19:22 (время на площадке).

Индивидуальная статистика 

Примечание: КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Штр — Штрафное время.

Примечания

Ссылки 
 История Динамо
 Страница на сайте ВХЛ
 Официальный сайт
 Балашиха Арена. Официальный сайт ледового дворца

Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Балашихи